Victoria Carl (ur. 31 lipca 1995 w Zella-Mehlis) – niemiecka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska, wicemistrzyni świata i wielokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Victoria zadebiutowała w zawodach juniorskich 6 marca 2010 roku w Eisenerz, wygrywając bieg na 5 km stylem dowolnym. W 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, zdobywając złoty medal w biegu na 5 km stylem dowolnym, srebrny w sprincie stylem klasycznym i brązowy w sztafecie. Kolejne cztery medale zdobyła podczas mistrzostw świata juniorów w Ałmaty w 2015 roku. Najpierw zwyciężyła w sprincie klasykiem i biegu na 5 km stylem dowolnym. Następnie była druga w biegu łącznym na 10 km, a parę dni później zajęła trzecie miejsce w sztafecie. Zdobyła też złoty medal w sztafecie mieszanej na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Innsbrucku w 2012 roku.

W Pucharze Świata zadebiutowała podczas Tour de Ski 2012/2013, 29 grudnia 2012 roku w Oberhofie, zajmjąc 69. miejsce w biegu na 3 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 31 grudnia 2013 w szwajcarskim Lenzerheide, gdzie zajęła 30. miejsce w sprincie stylem dowolnym, rozgrywanym podczas Tour de Ski 2013/2014. 

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wspólnie z Katherine Sauerbrey, Kathariną Hennig i Sofie Krehl zdobyła srebrny medal w sztafecie. Ponadto razem z Kathariną Hennig zwyciężyła także w sprincie drużynowym techniką klasyczną. W startach indywidualnych była dziesiąta w sprincie stylem dowolnym i dwunasta na dystansie 30 km stylem dowolnym. Była też między innymi czwarta w sztafecie i piąta w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1995